L'edizione 2001-2002 della First Division fu la 99º edizione del campionato inglese di Seconda Divisione, la 11° con la formula attuale.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Playoff

Tabellone

Classifica marcatori

Altre classifiche
Premier League 2001-02

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
2002